Rancho San Diego kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho San Diego, Mexiko, Durango, Tamazula,

USA 

 Rancho San Diego, Kalifornien, ort, San Diego County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar